Соревнования по бегу на 5000 метров у мужчин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 10 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующим чемпионом Европы в беге на 5000 метров являлся Мохаммед Фарах из Великобритании, пропускавший это континентальное первенство.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Финал в беге на 5000 метров у мужчин состоялся 10 июля 2016 года. Для участия в данной дисциплине заявилось всего 20 бегунов, в связи с чем предварительные забеги были отменены. Бег проходил в тактическом ключе, в результате судьба медалей решалась на финише. На победу претендовали сразу 5 бегунов, которые показали одни из самых плотных результатов в истории. Визуально сразу 4 бегуна пересекли финишную линию одновременно, и лишь фотофиниш отдал предпочтение лидеру сезона Илиасу Фифе из Испании. Вся призовая тройка показала абсолютно одинаковый результат — 13.40,85, а ставший четвёртым Хенрик Ингебригтсен проиграл им 0,01 секунды.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовал | DNF — Не финишировал | DQ — Дисквалифицирован

 Результат итальянца Джамеля Шатби был аннулирован в связи с нарушением антидопинговых правил.

Примечания

Ссылки 
 

бег